La journalisation peut désigner en informatique :
 la journalisation d'un système de fichiers permettant à celui-ci de récupérer plus rapidement d'un arrêt brutal du système
 la journalisation d'un système qui est la sauvegarde des évènements sortant de l'ordinaire